«Коммунист» — советский драматический фильм, снятый в 1957 году режиссёром Юлием Райзманом, один из классических фильмов советского кинематографа. История о рядовом коммунисте, который искренне верит в дело коммунистической партии, живёт коммунистическими идеалами и умирает за них совсем молодым.

Сюжет 

Василий Губанов — рядовой коммунист, участник одной из первых советских строек. Фильм рассказывает о его добросовестном и честном труде, о его короткой, но яркой жизни. Действие фильма происходит в 1919 году. Молодой коммунист Василий Губанов пришел на строительство электростанции — важнейшего объекта для молодой Советской Республики. Демобилизованный фронтовик-коммунист Василий Губанов руководил складом на стройплощадке электростанции в Шатуре и отдавался своей работе полностью, со стороны даже казалось, что такое рвение в тяжёлой работе было за пределами человеческих возможностей. И если паровоз останавливался из-за нехватки топлива, Василий Губанов один бросался рубить лес. Но жизнь коммуниста закончилась слишком рано.

В ролях

Съёмочная группа 
 Директор картины — Юзеф (Зусман) Рогозовский
 Автор сценария — Евгений Габрилович
 Режиссёр-постановщик — Юлий Райзман
 Композитор — Родион Щедрин
 Художник по костюмам — Валентин Перелётов

Награды 

 1958 — МКФ в Венеции Почётный диплом — (Юлий Райзман)
 1959 — ВКФ Первая премия по разделу художественных фильмов — (Юлий Райзман)
 1959 — ВКФ Первая премия за лучшую режиссёрскую работу — (Юлий Райзман)
 1959 — ВКФ Первая премия за исполнение мужской роли — (Евгений Урбанский)

Съёмки 
Натурные съемки картины проводились в городе Переславле-Залесском. Первоначально на роль Василия Губанова был приглашён Валентин Зубков, который в итоге сыграл противоположную роль — Степана. В 1967 Юлий Райзман снял двухсерийный фильм «Твой современник», где главным героем является сын коммуниста Василия Губанова.

Примечания

Литература 
 Варшавский Я. — За что борется фильм? (О кинофильме «Коммунист») // Искусство кино. — 1958. — № 4. — С. 27-38

Ссылки 
 «Коммунист» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Вокруг кино. Коммунист
 Плохой сигнал. О фильме «Коммунист»
 Культпросвет губанология

Фильмы СССР 1957 года
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке